VM i snooker 1973 (Park Drive World Snooker Championship) spelades 16 - 28 april i City Exhibition Hall i Manchester, England. Turneringen vanns av Ray Reardon, hans andra VM-titel.

Världsmästerskapen i snooker började sakta men säkert närma sig det format turneringen har idag. Jämfört med föregående års turnering hade flera förändringar gjorts. För första gången hade VM en sponsor, Park Drive, som hängde med i två år. Man hade utökat antalet deltagare till 24, och minskat antalet frames som spelades i varje match, med undantag för finalen. Dessutom hade man minskat ned totala tiden för mästerskapet avsevärt, tidigare hade det tagit flera månader att avgöra mästerskapet, nu avgjordes det istället på två veckor, och i en och samma arena.

Anledningen till detta var att man ville slå mynt av det ökande intresset för snooker som följde inte minst av publiciteten kring den unge Alex Higgins. Genom att samla hela mästerskapet under två intensiva veckor på ett och samma ställe, kunde man för första gången locka BBC att sända, visserligen bara de senare skedena av finalen, men ändå ett stort steg i rätt riktning. Turneringen blev en publikmässig framgång med sammanlagt 25 000 åskådare, och det blev även ett stort genombrott bland vadhållningsfirmorna, bland annat med möjlighet att spela på plats.

Blivande världsmästarna Cliff Thorburn och Dennis Taylor gjorde VM-debut detta år. Ray Reardon svarade för imponerande upphämtningar både i semifinalen mot John Spencer, där han vände underläge 12-19 till seger med 23-22, och i finalen mot Eddie Charlton där han låg under efter första sessionen med 0-7, men vann med 38-32. Försvarande mästaren Alex Higgins råkade ut för The Crucible Curse och föll i semifinalen.

Resultat

Källor 
 Everton, Clive. (1981). Guinness Book of Snooker. Enfield: Guinness Superlatives Limited.

Externa länkar 
 

1973 i Storbritannien
Sportåret 1973
1973
Internationella sportevenemang i Manchester
Manchester under 1900-talet